Hôpital Saint-Luc peut correspondre à :
 Cliniques universitaires Saint-Luc (UCLouvain), à Bruxelles, Belgique ;
 Hôpital Saint-Luc (CHUM), à Montréal, Canada ;
 Hôpital Saint-Luc, à Lyon, France.